Il singolare del torneo di tennis Thailand Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale 6–4, 6–0 Andy Roddick.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Andy Roddick (finale)
  Marat Safin (semifinali)
  Paradorn Srichaphan (semifinali)

 Taylor Dent (secondo turno)
 Feliciano López (primo turno)
 Igor' Andreev (primo turno)
 Robin Söderling (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2004
ATP Tour 2004